Toponímia:
 Barranc de Gassó, barranc de la conca del Noguera Pallaresa que discorre pel municipi d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)
 Cal Gassó (Abella de la Conca), masia al municipi d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)
 Casa-fàbrica Gassó-Tous, fàbrica al barri del Raval de Barcelona
 Clot de Gassó, clot del municipi de Castell de Mur, al Pallars Jussà 
 Collada de Gassó o Portell de Gassó, collada entre els municipis de Conca de Dalt i d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)
 Masia del Gassó, masia al municipi de Salomó a la comarca del Tarragonès 
 Llau del Gassó, llau que discorre pel costat de ponent del Tossal del Gassó 
 Tossal del Gassó, cim al municipi d'Abella de la Conca (Pallars Jussà)
 Tros de Gassó, zona de camps de conreu del municipi de Castell de Mur, al Pallars Jussà 
 Biografies:
 Antoni Bonaventura Gassó i Borrull
 Àngela Gassó i Closa (Cardona, 1948), política catalana 
 Joan Gassó i Salvans (?-2012), ramader berguedà que recuperà el ruc català 
 Joaquim Gassó Jou (Barcelona, 1874 - 1958), ebenista català especialitzat en mobles modernistes 
 Lluís Gassó i Carbonell (Barcelona 1916 - Barcelona, 2010), escriptor català